5. izdanje Svjetskih atletskih finala ili Finala svjetskog atletskog kupa održano je u Stuttgartu od 22. do 23. rujna 2007. u Mercedes Benz Areni.

Rezultati (muškarci)

Trkačke discipline

100 metara

200 metara

400 metara

800 metara

1500 metara

5000 metara

3000 metara s preponama

110 metara s preponama

400 metara s preponama

Bacačke discipline

Bacanje kugle

Bacanje diska

Bacanje kladiva

Bacanje koplja

Skakačke discipline

Skok u vis

Skok s motkom

Skok u dalj

Troskok

Rezultati (žene)

Trkačke discipline

100 metara

200 metara

400 metara

800 metara

1500 metara

3000 metara

5000 metara

3000 metara s preponama

100 metara s preponama

400 metara s preponama

Skakačke discipline

Skok u vis

Skok s motkom

Skok u dalj

Troskok

Bacačke discipline

Bacanje kugle

Bacanje diska

Bacanje kladiva

Bacanje koplja

Vanjske poveznice 
Službena stranica - Official 2007 IAAF World Athletics Final Site

Svjetska atletska natjecanja